Münchener Straße bzw. Münchner Straße steht für:

 Münchener Straße (Bremen)
 Münchner Straße (Dresden), Straße im Süden von Dresden
 Münchener Straße (Frankfurt am Main), Straße im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main
 früherer Name der Lerchenauer Straße in München
 Münchener Straße (Österreich), Straßenstück in der Stadt Salzburg, bekannt als Münchner Bundesstraße 
 B 304, zwischen der Staatsgrenze zu Österreich und der Stadt Freilassing
 Bundesstraße 8, in Nürnberg zwischen Bundesstraße 4 R bis zur Stadtgrenze Richtung Süden
 In Ingolstadt für:
Münchener Straße (Ingolstadt), eine Straße
Münchener Straße (Stadtbezirk), einen Stadtbezirk